«Caution» — п'ятнадцятий студійний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 16 листопада 2018 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі 
За перший тиждень від релізу в США було продано 43,000 копій альбому.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Epic Records